Monocloruro di iodio (ICl)
Tricloruro di iodio (ICl3)